En botànica, s'anomena truncada la fulla amb l'extrem que sembla tallat. Vegeu Tipus de fulles.
 En estadística, un nombre truncat és aquell al qual se li han reduït els decimals. Vegeu Truncament.
 En geometria, s'anomena truncat aquell cos afuat que acaba abans que la seva secció transversal esdevingui un punt. Així tenim un con truncat, una piràmide truncada o un prisma truncat.
 En heràldica, el truncat és un tipus de partició en què el camper queda dividit mitjançant una línia horitzontal.